Anfeuern hat unterschiedliche Bedeutungen:
 ein Feuer in einem Ofen oder ein Lagerfeuer etc. entzünden
 das Antreiben einer Jagdmeute, das Betonen des Gruppengefühls (ursprünglich in der Schlacht) oder das Motivieren von Sportlern etc. durch Rufe bzw. Gesänge
 Holzmaserungen und -furniere durch Lack oder Politur hervorheben
Siehe auch:
Schüren